In 2019 werd het 41ste Campeonato Sul-Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul. De competitie werd georganiseerd door de FFMS en werd gespeeld van 19 januari tot 8 april. Águia Negra werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sul-Mato-Grossense
Sul